Mynhardt peut faire référence à : 
 Jandrè Mynhardt (né en 1981), joueur de rugby à XV sud-africain.
 Kieka Mynhardt (née en 1953), mathématicienne sud-africaine et canadienne.